Franciaország
Sana, település Haute-Garonne megyében

  Bosznia-Hercegovina 

Sana, folyó Bosznia-Hercegovinában